Aleksandr Majorov – regista sovietico
 Alexander Majorov – pattinatore artistico su ghiaccio russo naturalizzato svedese
 Boris Majorov – ex hockeista su ghiaccio sovietico
 Evgenij Majorov – hockeista su ghiaccio sovietico